El término Brodsky puede referirse a:

 Adriana Brodsky (n. 1955), actriz y ex-vedette argentina.
 Isaak Brodski (1884 - 1939), pintor ruso-ucraniano.
 Joseph Brodsky (1940 - 1996), escritor, poeta ruso-estadounidense.